David Kemp (beeldhouwer), Engels beeldhouwer
David Kemp (natuurkundige), ontdekker van de Oto-akoestische emissie 
David Kemp (politicus), Australisch politicus
David Kemp (voetballer), Engels voetballer
David Kemp (wielrenner), Australisch wielrenner